Berestja (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubrowyzja, siehe Berestja (Dubrowyzja)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Berestja (Tscherniwzi)

Im Ukrainischen wird auch die belarussische Stadt Brest so bezeichnet.